Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного () — одно из ведущих учебных учреждений в системе военного образования Министерства обороны Украины. Занимается выпуском офицеров сухопутных войск. Находится во Львове, ул. Героев Майдана, 32.

История

Австро-Венгрия 

1 октября 1899 года на территории нынешней Академии состоялось открытие Императорской и королевской школы кадетов пехоты во Львове (K. und k. Infanterie Kadettenschule in Lemberg). Это заведение было единственным в Галиции и шестнадцатым во всей Австро-Венгрии военно-учебным заведением. Выпускникам учреждения присваивали звание «Кадет — заместитель офицера». В 1914 году школу эвакуировали в Австрию.

Польская Республика 

После распада Австро-Венгрии до 1921 года комплекс сооружений пустовал. С 1921 года здесь дислоцировался Польский кадетский корпус № 1 (Korpus Kadetów Nr.1 — с 1935 года, имени Юзефа Пилсудского) перебазированный из Кракова. Нападение Германии вынудило польское командование в сентябре 1939 года эвакуировать из Равича во Львов Корпус кадетов № 3. Однако в связи с наступлением Красной Армии начать занятия так и не удалось. После присоединения западно-украинских земель к УССР советская власть расформировала учебное заведение.

СССР 

С конца сентября до 14 ноября 1939 г. в помещениях бывшего кадетского корпуса был размещён штаб Украинского фронта. После его расформирования здесь расположилось Львовское пехотное училище Красной Армии, которое через год было передислоцировано в г. Острог. С декабря 1940 до марта 1941 года учебные корпуса на ул. Кадетской, 32 становятся местом дислокации 15-й моторизованной пулеметно-артиллерийской бригады. В марте 1941 года её сменила 32-я танковая дивизия 4-го механизированного корпуса Красной Армии. Во время немецкой оккупации на территории нынешней Академии находился военный госпиталь, а с конца июля 1944 г. и до весны 1947 года — советский военный госпиталь.

Нынешний институт ведёт своё организационное начало от военно-политического училища, созданного 18 ноября 1939 года в г. Брянске Орловской области. Училище осуществляло подготовку офицеров-политработников. За годы Великой Отечественной войны училище передислоцировалось в города Бобров, Халтурин, Харьков и выпустило около 11 тысяч офицеров. За мужество в годы войны 15 воспитанникам учебного заведения присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1947 году училище передислоцировалось во Львов и становится Львовским военно-политическим училищем (некоторое время носило имя Николая Щорса), занимая территорию кадетского корпуса. Учреждение готовило офицеров для службы в редакциях военных СМИ и культурно-просветительских учреждений армии и флота.

В 1962 году Львовское военно-политическое училище преобразовано в высшее.

В 1975 году Львовское высшее военно-политическое училище было награждено орденом Красной Звезды.

В 1978 году за заслуги в деле повышения боеготовности вооруженных сил Чехословацкой Социалистической Республики ЛВВПУ награждается Орденом Красной Звезды ЧССР.

Украина 

В 1993 году училище получило статус Отделения военной подготовки при Государственном университете «Львовская политехника». В 1997 году учреждение получило статус Военного института. В 2000 году Институт получил имя гетмана Петра Кононовича Сагайдачного. Постановлением Кабинета Министров Украины № 381 от 26 мая 2005 года учебное заведение реорганизовано в Львовский институт Сухопутных войск и с 1 сентября 2006 года осуществляет подготовку военных специалистов по всем специальностями Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

13 мая 2009 года правительство Украины приняло постановление о реформировании заведения в Академию сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

4 сентября 2009 года в день присяги курсантов первокурсников заместитель главы секретариата Президента Украины Павел Шатковский вручил начальнику академии генерал-лейтенанту Павлу Ткачуку Боевое Знамя Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

9 мая 2010 года подразделение Академии приняло участие в Парад на Красной площади.

Деятельность 

В Академии осуществляют подготовку офицеров по специальностям: управление подразделениями механизированных войск, управление подразделениями танковых, управление подразделениями аэромобильных войск, управление подразделениями специального назначения и войсковой разведки, управление подразделениями наземной артиллерии, управление подразделениями ракетных войск, управление подразделениями артиллерийской разведки, ракетно-артиллерийское вооружение, автомобили и автомобильное хозяйство, физическое воспитание, культурология, журналистика(последний выпуск 2010 года), музыкальное искусство.

В Академии действуют четыре факультета:
 Факультет боевого применения войск
 Факультет аэромобильных войск
 Факультет ракетных войск и артиллерии
 Факультет подготовки специалистов по обеспечению войск.

Также в состав Академии входит Военный колледж сержантского состава, который готовит младших специалистов по ремонту и обслуживанию автомобильной техники, начальников складов разных направленностей, а также музыкантов военных оркестров.

Курсанты проходят военную практику в Международном центре миротворчества и безопасности.

При институте восстановлено культовое сооружение австрийского периода, ныне церковь архистратига Михаила (принадлежит УГКЦ).

В 2009 году институтом были выпущены 238 лейтенантов.

Выпускником института является президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.

Война на востоке Украины 

По состоянию на 2 марта 2018 г. Национальная  академия Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в ходе АТО потеряла погибшими 2 человека.

Начальники 

 Ткачук, Павел Петрович, доктор исторических наук, профессор, генерал-лейтенант

Примечания

Ссылки 
 Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского
 Официальный сайт Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
 Сайт выпускников Львовского высшего военно-политического училища
  Академии Сухопутных войск имени П. Сагайдачного. Выпуск-2010
  Академии Сухопутных войск имени П. Сагайдачного. Выпуск-2011
 Ухвала Львівської міської Ради від 10.04.2014 р. №3300 "Про перейменування вулиці Гвардійської на вулицю Героїв Майдану"

Высшие учебные заведения Львова
Военные высшие учебные заведения Украины
Академии Украины (вузы)